Pitangui pode se referir a:

 Pitangui, município em Minas Gerais
 Praia de Pitangui, no Rio Grande do Norte
 Rio Pitangui, no Paraná

Outros
Ivo Pitanguy, cirurgião brasileiro

Ver também

Desambiguações de topônimos